Il concorso a squadre femminile juniores dei 29° Campionati Europei si è svolto nella Brussels Expo dell'Atomium di Bruxelles, Belgio, il 9 maggio 2012.

Squadre vincitrici

Classifica

Collegamenti
 
 

XXIX Campionati europei di ginnastica artistica femminile